El término Waterbury puede hacer referencia a:

 Waterbury (Connecticut), localidad estadounidense.
 Waterbury (Nebraska), localidad estadounidense.
 Waterbury (Vermont), localidad estadounidense.
 SS Waterbury, nombre original del SS Empire Caribou